Степовое (, до 2016 г. — Ленинка) — село в Устиновском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 161 человек. Почтовый индекс — 28611. Телефонный код — 5239. Код КОАТУУ — 3525888302.

Местный совет 
28611, Кировоградская обл., Устиновский р-н, с. Степановка

Примечания

Ссылки 
 Степовое на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Устиновского района Кировоградской области
Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина